Miejscowości w USA:
 Olean – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Olean – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Olean (ang. Olean Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Olean (ang. Olean Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink